

Patronyme

 Franz Joseph Aumann (1728-1797), un compositeur autrichien ;
 Raimond Aumann (1963- ), un footballeur allemand ;
 Robert Aumann (1930- ), un mathématicien et économiste américano-israélien.
Patronyme juif